Alexander Gordon kan syfta på bland andra:

 Alexander Gordon, 1:e earl av Huntly (död 1470)
 Alexander Gordon, 3:e earl av Huntly (död 1524)
 Alexander Gordon, 2:e hertig av Gordon (död 1728)
 Alexander Gordon, 4:e hertig av Gordon (död 1827)